Europatunnel (Aalter), een tunnel in Aalter, Oost-Vlaanderen
 Europatunnel (Hengelo), een viaduct in Hengelo